Lelek ist ein Orts- und Familienname:

 Lelek (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Julienthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Cyprián Lelek (1812–1883), deutscher katholischer Priester, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung